Па́вел Никола́евич Зыря́нов (1 марта 1943, Челябинск — 15 апреля 2007, Москва) — советский и российский ,  (1994).

Биография 
Родился в рабочей семье. В 1967 году окончил Московский государственный историко-архивный институт (дипломная работа «Царский правительственный аппарат и III Дума»), в 1969 году поступил в аспирантуру Института истории СССР АН СССР. В 1972 году защитил кандидатскую диссертацию «Крах внутренней политики третьеиюньской монархии в области местного управления (1908—1914)» (утверждён в учёной степени в 1974). Младший, с 1984 года — старший научный сотрудник Института истории СССР.

Защитил докторскую диссертацию по монографии «Крестьянская община Европейской России. 1907—1914 гг.» (1992). В 1994—1995 работал по контракту в Славянском исследовательском центре Университета Хоккайдо (Саппоро) С 1996 года — ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН.

В 1976—1990 — член и ответственный секретарь редколлегии «Исторических записок». С 1995 года входил в состав редколлегии журнала «Отечественная история».

Автор школьных учебников по истории, исследователь биографий Столыпина, Колчака и других исторических деятелей.

Похоронен на Хованском кладбище (Центральная территория, участок 91).

Основные работы 

Книги
 Зырянов П. Н., Шелохаев В. В. Первая русская революция в американской и английской буржуазной историографии. — М.: Мысль, 1976. — 184 с.
 Православная церковь в борьбе с революцией 1905—1907 гг. / Отв. ред. А. И. Клибанов. — М. : Наука, 1984. — 224 с.
 Крестьянская община европейской России, 1907—1914 гг. / Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории. — М. : Наука, 1992. — 256 с. — ISBN 5-02-008627-4
 Пётр Столыпин : Политический портрет. — М. : Высшая школа, 1992. — 157,[2] с. — (История в лицах). — ISBN 5-06-002498-9
 Русские монастыри и монашество в XIX и начале XX века. — М. : Вербум-М, 2002. — 319 с. : ил., портр., табл., цв. ил., портр. — ISBN 5-8391-0063-3
 «Колчак» (2006), серии «ЖЗЛ»

Статьи
 Социальная структура местного управления капиталистической России (1861—1914) // Исторические записки. 1982. Т. 107;
 Церковь в период трех российских революций // Русское православие: вехи истории. М., 1989;
 Российская государственность в XIX — начале XX вв. // Свободная мысль. 1995. № 8;
 «Школа Сидорова». Воспоминания младшего современника // Acta Slavica Iaponica. 1995. Vol. 13;
 Поземельные отношения в русской крестьянской общине во второй половине XIX — начале XX вв. // Собственность на землю в России: история и современность" (2002) ;
 «Николай Николаевич Муравьев-Амурский: исторический портрет» // Вопросы истории 2008. № 1.

Примечания

Литература 
 Долг и судьба историка. Сборник статей памяти доктора исторических наук П. Н. Зырянова / отв. ред. В. В. Шелохаев. — М.: РОССПЭН, 2008. — 464 с.
 Иванова Н. А. Творческий путь П. Н. Зыряноваъ // История и историки: историографический вестник. 2009—2010 / отв. ред. А. Н. Сахаров. М., 2012. С. 265—286.

Архивисты СССР
Выпускники МГИАИ
Сотрудники Института российской истории РАН
Авторы учебников истории
Похороненные на Хованском кладбище
Авторы школьных учебников